Szilveszter (keresztnév)
 Szilveszter (ünnep)